Costanetoa är ett släkte av svampar. Costanetoa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Costanetoa